Název Podgorje má více sídel:

v Bosně a Hercegovině
 Podgorje (Banovići) – sídlo v opčině Banovići
 Podgorje (Bileća) – sídlo v opčině Bileća
 Podgorje (Mostar) – sídlo v opčině Mostar
 Podgorje (Višegrad) – sídlo v opčině Višegrad

v Chorvatsku
 Podgorje (Gvozd) – sídlo v opčině Gvozd, Sisacko-moslavinská župa
 Podgorje (Kaptol) – sídlo v opčině Kaptol, Požežsko-slavonská župa
 Podgorje (Orebić) – sídlo v opčině Orebić, Dubrovnicko-neretvanská župa
 Podgorje (Virovitica) – sídlo v opčině Virovitica, Viroviticko-podrávská župa
 Podgorje Bednjansko – sídlo v opčině Bednja, Varaždinská župa
 Podgorje Bistričko – sídlo v opčině Marija Bistrica, Krapinsko-zagorská župa
 Podgorje Bračevačko – sídlo v opčině Drenje, Osijecko-baranjská župa
 Podgorje Jamničko – sídlo v opčině Pisarovina, Záhřebská župa
 Podgorje Krnjačko – sídlo v opčině Krnjak, Karlovacká župa

ve Slovinsku
 Podgorje (Apače) – sídlo v občině Apače
 Podgorje (Kamnik) – sídlo v občině Kamnik
 Podgorje (Koper) – sídlo v městské občině Koper
 Podgorje (Slovenj Gradec) – sídlo v městské občině Slovinský Hradec
 Podgorje (Velenje) – sídlo v městské občině Velenje
 Podgorje ob Sevnični – sídlo v občině Sevnica
 Podgorje pod Čerinom – sídlo v občině Vojnik
 Podgorje pri Letušu – sídlo v občině Braslovče
 Podgorje pri Pišecah – sídlo v občině Brežice